Miedema ist der Familienname folgender Personen:

 Anner Miedema (* 1990), niederländischer Radsporttrainer
 David Miedema (* 1989), niederländischer Schachspieler
 Nine Miedema (* 1964), niederländische Germanistin
 Patrick Miedema (* 1990), niederländischer Handballspieler
 Rein Miedema (1835–1912), niederländischer Maler
 Simon Miedema (1860–1934), niederländischer Bildhauer
 Vivianne Miedema (* 1996), niederländische Fußballnationalspielerin